Het redpercentage, vaak aangeduid als save percentage (SV%, SVP of PCT), is een statistiekvorm in het ijshockey en lacrosse. Het redpercentage heeft betrekking tot doelverdedigers en wordt berekend door het aantal reddingen te delen door het aantal schoten. Hoewel het dus een percentage is, is het een getal tussen 0 en 1 met drie decimalen. Meestal wordt de 0 weggelaten, waardoor een redpercentage er als volgt uit kan zien: .881
De doelverdediger met het hoogste percentage krijgt aan het einde van het seizoen de Roger Crozier Saving Grace Award.

IJshockeyterminologie